La Lorraine (motorfietsen), een historisch Frans merk van motorfietsen
 La Lorraine Bakery Group, de grootste industriële bakkerij van België